Sundheim ist der Name folgender Orte:
 Sundheim (Kehl), Dorf im zentralen Stadtteil von Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Sundheim (Wüstung), Wüstung bei Beuern, Stadt Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Sundheim ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Sundheim (1840–1903), deutscher Unternehmer im spanischen Huelva
 Paul Sundheim (* 2001), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Sondheim
 Sundheimer
 Sunthaym
 Suntheim